Denumirea de Smochină se poate referi la:
 fructul smochinului
 Nichita P. Smochină

Nume de familie românești